Salvador Sánchez es un antropónimo compuesto por el nombre Salvador y el apellido Sánchez, puede referirse a:

Artistas 
 Salvador Sánchez (1943–), actor y director mexicano.
 Mario Salvador Sánchez (1954–), pintor salvadoreño.
 Salvador Sánchez Barbudo (1857–1917), pintor español.

Deportistas 
 Salvador Sánchez (1959–1982), boxeador mexicano.
 Salvador Sánchez (1995–), futbolista argentino.
 Salvador Sánchez Ponce (1991–), futbolista español.

Políticos 
 Salvador Sánchez Cerén (1944–), ex presidente de El Salvador.
 Salvador Sánchez Colín (1912–2002), gobernador del Estado de México.
 Salvador Sánchez-Terán (1934–), gobernador civil de la Provincia de Barcelona.